Meuse může znamenat:

  (Máza) řeka ve Francii, Belgii a Nizozemsku

Územní celky a sídla pojmenované podle řeky

Francie 
 Departementy: Meuse (departement)
 Kantony: kanton Val-de-Meuse, kanton Charny-sur-Meuse, kanton Dun-sur-Meuse
 Obce: Bazoilles-sur-Meuse, Maxey-sur-Meuse, Ambly-sur-Meuse, Belleville-sur-Meuse, Boncourt-sur-Meuse, Brabant-sur-Meuse, Bras-sur-Meuse, Brieulles-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse, Dieue-sur-Meuse, Dugny-sur-Meuse, Dun-sur-Meuse, Épiez-sur-Meuse, Forges-sur-Meuse, Génicourt-sur-Meuse, Han-sur-Meuse, Lacroix-sur-Meuse, Laneuville-sur-Meuse, Martincourt-sur-Meuse, Ourches-sur-Meuse, Pagny-sur-Meuse, Pont-sur-Meuse, Pouilly-sur-Meuse, Regnéville-sur-Meuse, Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Germain-sur-Meuse, Sassey-sur-Meuse, Sivry-sur-Meuse, Thierville-sur-Meuse, Tilly-sur-Meuse, Ugny-sur-Meuse, Villers-sur-Meuse, Bogny-sur-Meuse, Ham-sur-Meuse, Joigny-sur-Meuse, Montigny-sur-Meuse, Nouvion-sur-Meuse, Vrigne-Meuse, Brainville-sur-Meuse, Le Châtelet-sur-Meuse, Dammartin-sur-Meuse, Doncourt-sur-Meuse, Malaincourt-sur-Meuse, Romain-sur-Meuse, Val-de-Meuse
 Meuse (Haute-Marne) – bývalá francouzská obec v departementu Haute-Marne

Belgie 
 Obce: Saint-Georges-sur-Meuse
 Části obcí: Bouvignes-sur-Meuse, Hermeton-sur-Meuse, Jupille-sur-Meuse

Externí odkazy